Bienvenida Agirrezabala Esnaola – attivista spagnola
 Ignacio Agirrezabala – calciatore e imprenditore spagnolo
 Marcelino Agirrezabala – calciatore spagnolo, centrocampista